Miejscowości w USA:
 Ridgeway – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Ridgeway – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Ridgeway – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Ridgeway – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Ridgeway – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Ridgeway – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Fairfield
 Ridgeway – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Henry
 Ridgeway – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Ridgeway – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa

Gminy w USA:
 Ridgeway (ang. Ridgeway Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Ridgeway (ang. Ridgeway Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Ridgeway (ang. Ridgeway Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Ridgeway (ang. Ridgeway Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa